Il gruppo della gainesite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della gainesite 
 Gainesite
 Mccrillisite
 Selwynite

Note 

Gainesite